Кума́си () — город в Гане, второй по величине после столицы страны Аккры. Население —  человек (2012), с пригородами — 2,5 млн (2005). Административный центр ганского региона Ашанти. В Кумаси расположена резиденция короля Ашанти — ашантихене (с 1695 года), легендарное место обретения .

Обслуживается аэропортом «Кумаси».

Поселения в этом месте известны ещё с эпохи неолита, но статус города Кумаси получил с 1615 года, когда стал центром будущей Империи Ашанти.

В городе базируется один из сильнейших футбольных клубов Африки «Асанте Котоко».

Климат

Образование 
 Университет науки и технологии Кваме Нкрума.

Достопримечательности 
 Методистский собор Уэсли

Города-побратимы 
Кумаси состоит в дружеских взаимоотношениях со следующими городами-побратимами:
 , Уагадугу
 , Трешвиль (Абиджан)
 , Алмере
 , Ньюарк, Нью-Джерси
 , Уинстон-Сейлем, Северная Каролина
 , Шарлотт, Северная Каролина

Примечания 

Города Ганы
Города-миллионеры Ганы